Nassau County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Nassau County (Florida)
Nassau County (New York)